Brad Richardson (né le  à Belleville dans province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 

Il commence sa carrière en 2001 avec l'Attack d'Owen Sound dans la LHO. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . À partir de la saison 2005-2006, il joue régulièrement en LNH avec l'Avalanche du Colorado. Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles en retour d'un choix de seconde ronde (le , Peter Delmas) au repêchage d'entrée 2008. Le , il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles.

Le , il signe à titre d'agent libre avec les Canucks de Vancouver.

Le  il signe un contrat de 3 ans pour 6,25 millions de dollars avec les Coyotes de l'Arizona.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||Attack d'Owen Sound||LHO||58||12||21||33||20|| - || - || - || - || -
|-
|2002-2003||Attack d'Owen Sound|| LHO ||67||27||40||67 ||54||4||1||1||2 ||10 
|-
|2003-2004||Attack d'Owen Sound|| LHO ||15||7||9||16 ||4|| - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005||Attack d'Owen Sound|| LHO ||68||41||56||97 ||60||8||6||4 ||10||8 
|-
|2005-2006||Lock Monsters de Lowell||LAH||29||4||13||17||20||- || - || - || - || -
|-
|2005-2006||Avalanche du Colorado||LNH||41||3||10||13||12||9||1||0||1||6
|-
|2006-2007||River Rats d'Albany||LAH||3||0||1||1||2||- || - || - || - || -
|-
| 2006-2007||Avalanche du Colorado||LNH||73||14||8||22||28||- || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||38 ||14 ||26 ||40 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||22 ||2 ||3 ||5 ||8 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Monarchs de Manchester||  LAH||3 ||1 ||2 || 3||0||- || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 ||Kings de Los Angeles ||LNH || 31|| 0||5 ||5 ||11||- || - || - || - || -
|-
| 2009-2010|| Kings de Los Angeles|| LNH ||81 || 11 || 16 || 27 || 37 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2  
|-
| 2010-2011|| Kings de Los Angeles|| LNH || 68|| 7|| 12|| 19|| 47|| 6 || 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2011-2012|| Kings de Los Angeles|| LNH || 59|| 5|| 3|| 8|| 30|| 13|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Kings de Los Angeles|| LNH || 16|| 1|| 5|| 6|| 10|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 73 || 11 || 12 || 23 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 45 || 8 || 13 || 21 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 15
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82 || 11 || 20 || 31 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 16 || 5 || 4 || 9 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 76 || 3 || 12 || 15 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 66 || 19 || 8 || 27 || 22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 59 || 6 || 5 || 11 || 20 ||9 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 17 || 1 || 3 || 4 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Flames de Calgary || rowspan=2 | LNH || 27 || 2 || 2 || 4 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| Canucks de Vancouver || 17 || 2 || 2 || 4 || 8 || - || - || - || - || -

| 869 || 111 || 143 || 254 || 443 || 61 || 7 || 6 || 13 || 33

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2011-2012 : champion de la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Belleville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Flames de Calgary